Копаниха — река в России, протекает в Кумёнском районе Кировской области. Устье реки находится в 6,8 км по левому берегу реки Большая Кумёна. Длина реки составляет 12 км.

Исток реки в лесу северо-восточнее деревни Барановщина (Нижнеивкинское городское поселение) в 5 км к северо-востоку от посёлка Нижнеивкино. Река течёт на северо-восток, в среднем течении на реке стоит село Раменье. Впадает в Большую Кумёну у деревни Мошаны (Речное сельское поселение).

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от города Киров до города Котельнич, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300312111100034648
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103464
 Код бассейна — 10.01.03.003
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Бассейн Быстрицы (приток Вятки)
Реки Кумёнского района